rapalje, gespuis; zie Jan (voornaam)
Jan Rap en z'n maat (boek), een roman van Yvonne Keuls uit 1977
Jan Rap en z'n maat (film), een Nederlandse film uit 1989 gebaseerd op het boek
Jan Rap en zijn maat, een Belgische televisiefilm uit 1980 gebaseerd op het boek